Иодид ванадия(II) — неорганическое соединение, соль металла ванадия и иодистоводородной кислоты с формулой VI, тёмно-коричневые кристаллы, реагирует с водой.

Получение 
 Разложение иодида ванадия(III) при нагревании:

Физические свойства 
Иодид ванадия(II) образует тёмно-коричневые кристаллы.
тригональной сингонии, пространственная группа P 3m1, параметры ячейки a = 0,4000 нм, c = 0,6670 нм, Z = 1.

В вакууме сублимирует при 800°С.

Плохо растворим в этаноле, бензоле, тетрахлорметане, сероуглероде.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в вакууме:

 Окисляется при нагревании на воздухе:

Литература 
 
 
 
 

ванадия
Галогениды металлов